Bradypodion fischeri är en ödleart som beskrevs av  Reichenow 1887. Bradypodion fischeri ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 B. f. fischeri
 B. f. multituberculatus
 B. f. uluguruensis

Källor

Externa länkar 

Kameleonter
fischeri